Un fiancé pour Noël, téléfilm américain de 2004 ;
 Un fiancé pour Noël, téléfilm américano-canadien de 2007.